Вариа́нтность — в языкознании:
 представление о различных способах выражения той или иной языковой сущности как о её модификациях, разновидностях или как об отклонении от некоторой нормы;
 одна из фундаментальных характеристик единиц в языковой системе;
 Вариа́нтность — в термодинамике число независимых интенсивных переменных, допускающих произвольное варьирование без изменения числа и природы фаз термодинамической системы.

См. также 
 Вариативность
 Вариация